Yeung Chau kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Yeung Chau, Tai Po, ö, 
 Yeung Chau, Sai Kung, ö, 

Robotskapade Hongkongförgreningar